Адам Ричард Сандлер () је амерички глумац јеврејског порекла рођен 9. септембра 1966. године. Истакао се глумећи у филмским комедијама као што су: Хепи Гилмор, Водоноша, Господин Дидс и Без љутње молим.

Биографија 

Сандлер је рођен у Бруклину (Њујорк), а одрастао у Манчестеру (Њу Хемпшир). Глумачку каријеру започиње средином осамдесетих у ТВ-серији Козби шоу, а касније најчешће игра у филмским комедијама.

Приватни живот 

Ожењен је са Џеки Титон, коју је срео на снимању филма Big Daddy.

Филмографија 

|-
| 1989. || Човек у мору || -{Going Overboard}- || Счеки Московиц || 
|-
| 1992. || Продрмај кловна || -{Shakes The Clown}- || Динк кловн || 
|-
| 1993. || Купоглави || -{Coneheads}- || Кармајн || 
|-
| 1994. || Залуђеници || -{Airheads}- || Пип || 
|-
| 1994. || Најлуђи Божић || -{Mixed Nuts}- || Луи || 
|-
| 1995. || Били Медисон || -{Billy Madison}- || Били Медисон ||
|-
| 1996. || Хепи Гилмор || -{Happy Gilmore}- || Хепи Гилмор ||
|-
| 1996. || Непробојан || -{Bulletproof}- || Арчи Мозес || 
|-
| 1998. || Свадбени певач || -{The Wedding Singer}- || Роби Харт || 
|-
| 1998. || Прљави посао || -{Dirty Work}- || ђаво ||
|-
| 1998. || Водоноша || -{The Waterboy}- || Роберт "Боби" Бучер млађи ||
|-
| 1999. || Мали диктатор || -{Big Daddy}- || Сони Кауфакс || 
|-
| 1999. || Ђус Бигалоу: мушки жиголо || -{Deuce Bigalow: Male Gigolo}- || Роберт Џастин ||
|-
| 2000. || Мали Ники || -{Little Nicky}- || Ники ||
|-
| 2001. || Животиња || -{The Animal}- || (појављивање) ||
|-
| 2002. || Опијени љубављу || -{Punch-Drunk Love}- || Бери Еган || 
|-
| 2002. || Господин Дидс || -{Mr. Deeds}- || Лонгфелоу Дидс || 
|-
| 2002. || Осам лудих ноћи || -{Eight Crazy Nights}- || Дејви Стоун/Вајти Дувал/Еленор Дувал/Дир || 
|-
| 2002. || Пиленце || -{The Hot Chick}- || || 
|-
| 2003. || Без љутње, молим || -{Anger Management}- || 
|-
| 2003. || || -{Pauly Shore Is Dead}- || || 
|-
| 2003. || || -{Stupidity}- || || 
|-
| 2004. || 50 првих пољубаца || -{50 First Dates}- || 
|-
| 2004. || Собарица из Мексика || -{Spanglish}- 
|-
| 2005. || || -{The Longest Yard}- || || 
|-
| 2006. || Клик || -{Click}- || 
|-
| 2007. || || -{Reign Over Me}- || 
|-
| 2007. || Чак и Лери - брак по мери || -{I Now Pronounce You Chuck and Larry}- || Чак Левин
|-
| 2008. || Не качи се са Зоханом || -{You Don't Mess with the Zohan}- || Зохан
|-
| 2008. || Приче за лаку ноћ || -{Bedtime Stories}- || Skeeter Bronson
|-
| 2008. || || -{Funny People}- || || 
|-
| 2010. || Маторани || -{Grown Ups}- || Лени Фејдер ||
|-
| 2012. || Хотел Трансилванија || -{Hotel Transylvania}- || гроф Дракула (глас) ||
|-
| 2013. || Маторани 2 || -{Grown Ups 2}- || Лени Фејдер ||
|-
| 2014. || Случајно заједно || -{Blended}- || Џим Фридман ||
|-
| 2015. || Хотел Трансилванија 2 || -{Hotel Transylvania 2}- || гроф Дракула (глас) ||
|-
| 2018. || Хотел Трансилванија 3: Одмор почиње || -{Hotel Transylvania 3: Summer Vacation}- || гроф Дракула (глас) ||
|-
|}

Познати глумци са којим је сарађивао 
 Роб Шнајдер (Водоноша, Big Daddy, Животиња, Господин Дидс, The Hot Chick, 50 првих пољубаца, The Longest Yard)
 Дру Баримор (50 првих пољубаца)
 Џек Николсон (Без љутње молим)
 Теа Лиони (Собарица из Мексика)
 Винона Рајдер (Господин Дидс)
 Џејмс Кан (Непробајан)
 Кристофер Вокен (Клик)

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Амерички глумци
Амерички комичари